Ulice:
 Ulica Warszawska w Berlinie
 Ulica Warszawska w Białymstoku
 Ulica Warszawska w Choroszczy
 Ulica Warszawska w Ciechanowie
 Ulica Warszawska w Częstochowie
 Ulica Warszawska w Gdyni
 Ulica Warszawska w Kaliszu
 Ulica Warszawska w Katowicach
Ulica Warszawska w Kielcach
 Ulica Warszawska w Krakowie
 Ulica Warszawska w Leżajsku
 Ulica Warszawska w Łomiankach
 Ulica Warszawska w Łukowie
 Ulica Warszawska w Milanówku
 Ulica Warszawska w Mińsku Mazowieckim
 Ulica Warszawska w Poznaniu
 Ulica Warszawska w Siedlcach
 Ulica Warszawska w Stargardzie
 Ulica Warszawska w Starogardzie Gdańskim (ob. Ulica Jana Sobieskiego)
 Ulica Warszawska w Tarnobrzegu
 Ulica Warszawska w Warszawie
Aleje:
 Aleja Warszawska w Lublinie
 Aleja Warszawska w Olsztynie

Zobacz też 
 Warszawa

Warszawska